Hovgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Peter Hovgaard (1853–1910), dänischer Marineoffizier und Polarforscher
 Esben Hovgaard (* 1982), dänischer Triathlet
 Hans Hovgaard Jakobsen (1895–1980), dänischer Turner
 Jesper Hovgaard (* 1981), dänischer Badmintonspieler
 Thomas Hovgaard (* um 1975), dänischer Badmintonspieler
 William Hovgaard (1857–1950), dänisch-amerikanischer Schiffstechniker